Jaboti steht für:

 Jaboti (Paraná), brasilianisches Munizip im Norden des Bundesstaats Paraná
 Jaboti (Sprache), südamerikanische indigene Sprache